Muynck ist der Familienname folgender Personen:
 Johan De Muynck (* 1948), belgischer Radrennfahrer
 Johan De Muynck (Tennisspieler) (* 1957), belgischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Demuynck